Телефон Гитлера — телефонный аппарат  производства немецкой компании Siemens & Halske, предположительно, принадлежавший фюреру Германии Адольфу Гитлеру. Красный телефон с дисковым набором номера, найденный в бункере руководителя Третьего рейха после взятия Берлина, был подарен бригадиру британской армии сэру  советскими военными в мае 1945 года. В 2017 году аукционный дом Alexander Historical Auctions выставил телефон Гитлера на торги, где аппарат был вскоре приобретён неназванным покупателем за 240 тысяч долларов.

История 

Телефон Siemens  был подарен Адольфу Гитлеру от имени вермахта и, по некоторым данным, являлся личным «путевым телефоном» нацистского лидера. Аппарат с дисковым набором номера изготовлен из чёрного бакелита, однако корпус телефона снаружи и изнутри покрыт красной краской. Также телефон Гитлера украсили надпись с именем фюрера и изображение орла со свастикой. В апреле-мае 1945 года Красная армия штурмом взяла Берлин; 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством в фюрербункере. При обследовании бункера советские военные обнаружили несколько телефонных аппаратов, в том числе и красный телефон Siemens.

История красного телефона Гитлера связана с именем британского бригадира сэра Ральфа Рейнера (1896—1977), который в мае 1945 года являлся заместителем командира связи командующего 21-й группой армий союзников связи фельдмаршала Монтгомери. Рейнеру предстояло установить контакт с советской стороной и организовать встречу командования РККА и Монтгомери. 5 мая 1945 года бригадир прибыл в Берлин; проделав трудный путь, Рейнер встретился у руин здания рейхсканцелярии с советским офицером, который не только сообщил, что его генерал хотел бы встретиться с Монтгомери как можно скорее, но и предложил британскому гостю посетить фюрербункер.

Вместе с офицером Красной армии Рейнер проследовали в личные покои Гитлера, где советский военный, как отмечало издание «Би-би-си», явно желавший угодить своему новому другу, предложил британцу принять в качестве подарка чёрный телефон, стоявший на прикроватной тумбочке Евы Браун. Однако бригадиру понравился красный телефон, стоявший у кровати Гитлера — любимым цветом Рейнера был красный, в связи с чем он пожелал забрать именно этот аппарат. Помимо телефона Гитлера, Рейнер принял в подарок от советских военных двенадцатидюймовую фарфоровую статуэтку восточноевропейской овчарки, взятую с рабочего стола нацистского лидера.

Вернувшись домой после войны, сэр Ральф Рейнер привёз с собой сувениры из бункера, однако об этом знали только близкие родственники генерала: ранее фельдмаршал Монтгомери постановил, что любой уличённый в мародёрстве военный будет предан трибуналу. Спустя годы Рейнер счёл возможным рассказать миру о телефоне Гитлера: в 1963 году историю о подарках из Берлина опубликовал журнал Der Spiegel. 17 июля 1977 года сэр Ральф Рейнер скончался; примечательно, что в некрологе, опубликованном в газете , была размещена фотография покойного с телефоном Гитлера. Телефон Гитлера хранился в семье Рейнеров в общей сложности более 70 лет.

В феврале 2017 года телефон Гитлера был выставлен на торги аукционным домом Alexander Historical Auctions: было объявлено, что фюрер не только являлся владельцем данного телефона, но и отдавал по нему распоряжения, «лишившие жизни миллионы людей по всему миру». Стоимость телефона Гитлера оценивалась в пределах 200—300 тысяч долларов, а стартовая цена составляла 100 тысяч долларов. 19 февраля 2017 года телефон был продан покупателю, имя которого не называлось, на торгах в Чесапике (штат Мэриленд, США) за 243 тысячи долларов; в сумму вошла и плата аукционному дому. По данным The Telegraph, аппарат «ушёл с молотка» от имени сына Ральфа Рейнера — майора в отставке Ранульфа Рейнера, который называл проданный телефон «оружием массового поражения». Против выставления телефона на аукцион, по словам самого Ранульфа Рейнера, выступали его сыновья — Ральф и Джайлс.

Сомнения в подлинности 

После того, как стало известно о выставлении телефона Гитлера на аукцион, в американском Музее телефона () были высказаны сомнения в подлинности аппарата: как отмечало издание Daily Mail, организация опубликовала ряд острых вопросов аукционному дому Alexander Historical Auctions в своём аккаунте в социальной сети Facebook. Подозрения относительно правдивости истории лота оказали влияние на его цену — в результате телефон был продан за меньшую сумму, нежели планировалось изначально. Ранульф Рейнер обвинил «американские организации» в том, что они «посеяли сомнения» по поводу происхождения аппарата; недовольство майора в отставке также вызвал тот факт, что телефон был продан за границу неназванному лицу — Рейнер рассчитывал, что семейная реликвия останется в Великобритании и будет размещена в каком-либо музее.

Уже после продажи телефона мнение о том, что телефон Гитлера, возможно, является фальшивкой, было высказано хранителем коллекции Музея коммуникаций в Франкфурте-на-Майне Франком Гнегелем. Гнегель, как сообщало издание Daily Mail, назвал подозрительным тот факт, что телефон был выкрашен в красный цвет, а не изначально сделан из красного пластика. «Все, что касалось Гитлера, производилось на самом высоком уровне. Почему гравировку нужно было просто закрашивать?» — отмечал он. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung также приводила слова хранителя франкфуртского музея, подчёркивавшего, что сам аппарат был произведён концерном Siemens & Halske, однако трубка является частью английского телефонного аппарата. «По какой причине фирма в Великобритании перед войной должна была делать трубку для Гитлера? Siemens охотно изготовил бы для Гитлера новый телефон», — указывал Гнегель. Раскритиковал эксперт и утверждение о том, что данный телефон использовался Гитлером как путевой. «Идея брать аппарат с собой в поездки может исходить лишь от представителей поколения мобильников», — иронично заметил Гнегель, одновременно напомнив, что не существует ни одного фото, где фюрер был бы запечатлён с красным телефоном.

В аукционном доме Alexander Historical Auctions все озвученные претензии относительно подлинности телефона Гитлера были отвергнуты. Президент и основатель компании Билл Панагопулос отметил, что утверждения, ставящие под сомнение историю лота, оскорбляют репутацию и память выдающегося британского офицера и его семьи, а также заявил, что никто в мире, кроме «парня из Франкфурта», не сомневается в подлинности телефона. На основе анализа аргументов «за» и «против», издание «Би-би-си» в конечном счёте пришло к выводу, что большинство утверждений сомневающихся было опровергнуто, в частности, благодаря усилиям сына Ральфа Рейнера, который провёл собственное расследование судьбы реликвии. Так, благодаря общению с  (1911—1986), являвшимся председателем наблюдательного совета Siemens в 1971—1981 годах, майору Ранульфу Рейнеру удалось узнать, что в годы правления Гитлера концерн Siemens & Halske не изготавливал телефоны красного цвета — этот факт, возможно, объясняет, почему Гитлер пользовался телефоном, который был тщательно окрашен, а не изначально изготовлен в нужной цветовой гамме.

«Телефон Гитлера» Висенте Уидобро 
Лауреат Нобелевской премии по литературе Пабло Неруда (1904—1973) в своих воспоминаниях описывал анекдотическую историю, связанную с чилийским поэтом Висенте Уидобро (1893—1948). «Вернувшись в Чили после войны, незадолго до своей смерти, он показывал всем и каждому заржавевший телефон и с гордостью говорил: „Я сам отнял его у Гитлера. Это был любимый телефон фюрера“», — писал Неруда. Поэт действительно посещал Берлин в 1945 году в качестве корреспондента «Голоса Америки», однако испанист, доктор филологических наук Ю. Н. Гирин подчёркивает, что «эпизод с сувениром из гитлеровского бункера вполне мог быть частью охотно творившейся самим поэтом автомифологии».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Адольф Гитлер
Телефония